Il tabellone singolare dell'Internationaux de Nouvelle-Calédonie  2005, torneo che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2005, è stato vinto dal francese Gilles Simon. In finale ha sconfitto il tedesco Björn Phau (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Björn Phau (finale)
  Wesley Moodie (primo turno)
  Thierry Ascione (semifinali)
  Jeff Salzenstein (primo turno)

  Julien Jeanpierre (primo turno)
  Tomas Tenconi (quarti di finale)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Dieter Kindlmann (primo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Harel Levy (secondo turno)
  Gouichi Motomura (secondo turno)
  Marcus Sarstrand (primo turno)
  Filip Prpic (quarti di finale)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Philipp Frayssinoux (primo turno)
  Arnaud Di Pasquale (quarti di finale)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Jean-Baptiste Perlant (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Lucky Losers:

  Pavel Šnobel (secondo turno)

Giocatori che hanno usufruito del Protected Ranking:

  Stefano Galvani (primo turno)
  Julien Varlet (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2005